Symbol steht für:

 Symbol, ein Zeichen, Sinnbild
 Piktogramm, grafisches Zeichen
 Icon (Computer), Piktogramm in der EDV
 Symbol (Schriftart), eine Schriftart
 Renault Symbol, ein Automodell

Technik:
 Symbol (Nachrichtentechnik), Einheit in der digitalen Übertragungstechnik
 Symbol (Informatik), in manchen Programmiersprachen ein eigener Datentyp

Siehe auch:

 Symbolik
 Symbolon (Begriffsklärung)
 Symbolismus
 Zeichen (Begriffsklärung)